Het Formule 1-seizoen 1960 was het 11de FIA Formula One World Championship seizoen. Het begon op 7 februari en eindigde op 20 november na tien races.

 Jack Brabham werd voor de tweede keer wereldkampioen in een Cooper. Het team won het wereldkampioenschap voor constructeurs.
 Het puntensysteem werd gewijzigd: er werd geen punt meer toegekend aan de rijder die de snelste ronde neerzette, wel aan de zesde in de race.
 De Indianapolis 500 stond voor de laatste keer op de Formule 1-kalender.

Kalender 

Opmerking:
De Grand Prix van Duitsland zou oorspronkelijk gehouden worden als Formule 1-race op het AVUS-circuit in Berlijn. In plaats daarvan werd de Grand Prix-race op 31 juli verreden in de Formule 2-klasse op de Nürburgring Südschleife in Nürburg. Deze race werd gewonnen door de Zweed Jo Bonnier in een Porsche.

Afgelast 
De Grand Prix van Marokko werd afgelast vanwege geldproblemen bij de organisatie.

Resultaten en klassement

Grands Prix

Puntentelling 
Punten worden toegekend aan de top zes geklasseerde coureurs.

Klassement bij de coureurs 
Slechts de beste zes van de tien resultaten telden mee voor het kampioenschap, resultaten die tussen haakjes staan telden daarom niet mee voor het kampioenschap. Bij "Punten" staan de getelde kampioenschapspunten gevolgd door de totaal behaalde punten tussen haakjes. Punten werden verdeeld als meerdere coureurs één auto hadden gedeeld. Daarbij werd niet gekeken naar het aantal ronden dat elke coureur had gereden.

 * Coureurs deelden auto, geen punten toegekend.

Klassement bij de constructeurs 
Alleen de beste resultaat per race telt mee voor het constructeurs kampioenschap

De zes beste resultaten telden mee voor het kampioenschap, resultaten die tussen haakjes staan telden daarom niet mee voor het kampioenschap. Bij "Punten" staan de getelde kampioenschapspunten gevolgd door de totaal behaalde punten tussen haakjes.